Новокытма́ново — село в Кытмановском районе Алтайского края. Входит в Новотарабинский сельсовет

География 
Расположилась деревня на речке Тарабе.

История 
Образовано в 1780 г. Кытмановым Александром Ивановичем.

К Колыванским заводам жители деревни были приписаны в 1802 г. Первопоселенцами являлись Кытмановы, Шепиловы, Дегтярёвы, Некрасовы, Атамановы и Жуковы. Деревня получила название по самой многочисленной фамилии Кытмановых, которые переселились сюда из Кытманово.

Занимались жители хлебопашеством, разводили скот, промышляли лесом, охотой и рыбной ловлей. Жили богато. К середине 19 века здесь было три мельницы. В среднем на одного жителя приходилось 7 лошадей, 4 коровы, 3 овцы. По Столыпинской реформе пришло много новых жителей. Если в конце 19 в. таковых будет чуть более 300, то в 1916 больше 2000.

К 1926 г. деревня растянется до «8 вёрст».

В период сталинских репрессий будут расстреляны 4 человека.

На войну уйдут 72 мужика, а вернутся 30.

После войны народ стронется из деревни, и будут уезжать куда угодно. Колхоз «Ленинские дни» был крепким хозяйством, даже на ВДНХ будет отмечен, но отсутствие школы, дорог заставили людей уезжать. И деревня погибла. Сегодня там живет всего 6 человек. Инфраструктуры нет никакой. Пруд деревенский был гордостью всего района, а сегодня зарос совершенно.

Население

Люди, связанные с селом 
Председатель местного колхоза Корнев Иван Фёдорович стал Героем Советского Союза.

В селе родился Герой Советского Союза Филипп Терехов.

Примечания 

Населённые пункты Кытмановского района